Муллер — фамилия:
 Муллер, Константин Александрович (род. 1905) — советский балетмейстер, артист, педагог. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1956).
 Муллер, Франк (1862—1917) — американский астроном.
 Муллер, Юрий Григорьевич (род. 1933) — советский художник, архитектор, художник-постановщик кино и телевидения.